Калининградская высшая школа МВД России
 Красноярская высшая школа МВД России